Škoda kan syfta på

 Škoda Auto – en biltillverkare i Mladá Boleslav i Tjeckien tjeckisk personbilstillverkare sedan 1992 i Volkswagen-koncernen
 Škodaverken – ett traditionsrikt verkstadsföretag i Tjeckien
 Emil Škoda (1839–1900), en böhmisk ingenjör och industrialist